

События

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 3 луне, в день цзи-ю умер князь Чэнь Чэн-гун (У), ему наследовал Жо (Ай-гун, эра правления 568—534).
 Чуское войско напало на Чэнь, но из-за траура там чусцы прекратили войну и ушли. В 7 луне чэньский князь был похоронен.
 (5 год Дао-гуна по «Го юй», 4 год по «Ши цзи») Цзинский вельможа Вэй Цзян (Вэй Чжуан-цзы) склонил к миру жунов и ди. Послы ди прибыли в Цзинь, жуны подчинились ему. Цзя-фу, правитель Учжун, послал Мэн-лэ поднести гуну через Вэй Цзяна шкуры тигров и барсов (эпизод 163 «Го юй»). Вэй Чжуан-цзы заключил с жунами договор о союзе.
 Летом луский посол Шусунь Му-цзы (Шусунь Бао) прибыл в Цзинь, Дао-гун радушно принял его, Му-цзы должным образом оценил музыку (эпизод 50 «Го юй»).
 В 7 луне, в день у-цзы умерла луская княгиня Сы (Дин-сы, мать Сян-гуна), в 8 луне, в день синь-хай её похоронили .
 Зимой луский гун прибыл в Цзинь для аудиенции.
 Зимой чэньцы осадили Дунь.

См. также

Примечания